Редан:
 Редан — открытое полевое укрепление.
 Редан в судостроении — «ступенька» на днище глиссирующих катеров; по примеру редана в судостроении названа «реданная» схема в реактивной авиации, когда сопло двигателя выходило под хвостовой частью, а не за ней (примеры: Мессершмитт P.1101, МиГ-9, Як-15, McDonnell F-3 Demon и др.).
 Редан, Дишон (род. 2001) — нидерландский футболист.

См. также 

 Редан-1 и Редан-2 — корабельные радиолокационные станции управления огнём.